Dromore är en ort i Storbritannien.   Den ligger i distriktet Banbridge District och riksdelen Nordirland, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Dromore ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dromore är platt. Den högsta punkten i närheten är Slieve Croob,  meter över havet,  km sydost om Dromore. Runt Dromore är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lisburn,  km nordost om Dromore. Trakten runt Dromore består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Down